Алексе́й Влади́мирович Тепе́рик — (22 января 1975, Саратов — 30 декабря 2004, Москва) — российский учёный-правовед, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и международного права Саратовской государственной академии права (1996—2004), специалист по конституционному и избирательному праву.

Биография 
Алексей Владимирович Теперик родился 22 января 1975 года в Саратове.
 В 1996 году окончил Саратовскую государственную академию права
 1996—2003 годы — работал преподавателем, а затем старшим преподавателем на кафедре конституционного права Саратовской государственной академии права
 1997—2000 годы — учеба в аспирантуре на кафедре конституционного права Саратовской государственной академии права
 16 мая 2000 года — защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Конституционные основы участия политических партий в российском избирательном процессе» (научный руководитель профессор, Кабышев Владимир Терентьевич). Диссертационное исследование посвящено современным проблемам российского избирательного права. Особое внимание уделено совершенствованию избирательного законодательства.
 2003—2004 годы — доцент кафедры конституционного права Саратовской государственной академии права, председатель окружной избирательной комиссии. Начинал работу над докторской диссертацией.
Неожиданно умер в Москве в ночь на 30 декабря 2004 года после операции из-за тяжёлой болезни. Похоронен в .

Семья 
 Мать — Теперик (в девичестве Сдобнова) Валентина Петровна, инженер;
 Отец — Теперик Владимир Алексеевич (1947—2017), инженер;
 Брат — Теперик Андрей Владимирович (р. 1976), инженер;
 Жена — Теперик (в девичестве Шустова) Елена Борисовна (р. 1980), экономист.

Научная деятельность 
Главные выводы диссертационного исследования Теперика А. В. были представлены на областной конкурс, проводимый Избирательной комиссией Саратовской области в 1998—1999 гг., на лучшую научную работу по вопросам избирательного права и законодательства о референдуме. На указанном конкурсе Теперик А. В. занял первое место. Кроме того основные идеи исследования были изложены в научной работе, представленной на Всероссийский конкурс, организованный Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. На указанном конкурсе Теперик А. В. также занял первое место.

За годы научной деятельности А. В. Теперик выдвинул ряд оригинальных идей. Так под многопартийностью Теперик понимал принцип конституционного строя, представляющий собой действительное выражение идеологического и политического плюрализма в виде множества различных политических партий и других политических объединений, базирующихся на неоднородных интересах естественно дифференцированного общества, призванный обеспечивать периодическую ротацию власти конституционными способами и гарантировать деятельность конституционной оппозиции.

В современном мире носителями социально-значимых интересов выступают политические партии. Также партии являются основными посредниками между государством и гражданским обществом. В этом их социальная сущность, определяющая их политическая роль, которая в свою очередь проявляется через функцию участия в выборах. Законодательное закрепление данного процесса должно исключить участие в выборах многочисленных организаций «однодневок», направленных на удовлетворение личных амбиций или узкокорпоративных интересов, что препятствует выражению воли народа.

В своих работах А. В. Теперик подчеркивает, что «Конституционная проблема власти России состоит в стремлении государственных и местных политических элит, лоббируемых отдельными экономическими и криминальными кругами в условиях несформированной партийной системы, сохранить свои властные полномочия и получить новые за счет волеизъявления избирателей».

Также Алексей Владимирович предлагал обратиться к разработке концепции избирательной власти как самостоятельной учредительной формы власти народа. Данная концепция по мнению Теперика, как волевая характеристика института выборов должна базироваться на народовластии — основе конституционного строя России.

За годы работы А. В. Тепериком опубликовано более 50 научных работ. Публиковался в ведущих научных журналах, таких как Государство и право, Правоведение и других. Его работы востребованы не только в родном вузе, но и в иных учебных заведениях соответствующего профиля.

Награды и звания

Звания 
 Кандидат юридических наук (2000);
 Доцент (2003)

Некоторые публикации

Авторефераты диссертаций

Книги, монографии, учебные пособия

Статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 Юридическая Россия
 Саратовская государственная юридическая академия

Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Специалисты по конституционному праву
Юристы
Юристы России
Правоведы
Правоведы России